Couralin, bateau utilisé dans les fleuves du sud-ouest de la France.
 Couralin, le réseau de transport en commun de Dax.